Singwang-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Singwang-myeon, Pohang, socken i Pohang, Norra Gyeongsang, 
 Singwang-myeon, Hampyeong-gun, socken i Hampyeong-gun, Södra Jeolla,